Maschmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Brittaney Maschmeyer (* 1989), kanadische Eishockeyspielerin
 Brock Maschmeyer (* 1992), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Bronson Maschmeyer (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Carsten Maschmeyer (* 1959), deutscher Finanzunternehmer
 Emerance Maschmeyer (* 1994), kanadische Eishockeytorhüterin
 Thomas Maschmeyer (* 1966), Professor für Chemie an der Universität Sydney

Siehe auch:
 Maschmeijer